Џенсен има више значења:
 Џенсен (Колорадо)
 Џенсен (Небраска)